Дисвинецродий — бинарное неорганическое соединение
родия и свинца
с формулой RhPb,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дисвинецродий образует кристаллы
,
структура типа диалюминиймеди AlCu
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 640°C.

Примечания 

род
свин